Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2022 проводился с 19 по 26 февраля 2022 года в городе Тоне.

В чемпионате принимали участие 9 команд. Победитель получал право представлять Швейцарию как его мужская сборная на .

Победителями чемпионата стала команда Bern Zähringer SECURITAS Direct (скип Янник Шваллер, ставший чемпионом Швейцарии среди мужчин во второй раз), победившая в финале команду Glarus Belvédère AM (скип Marco Hösli). Бронзовые медали завоевала команда Zug Cablex (скип Yves Stocker).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2022.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг (кроме команды Genève CC3C, которая чуть ранее была занята на  и «автоматом» занимает на первом этапе 4-е место). При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Во второй этап, «медальный групповой этап» (), выходят три лучшие команды и команда Genève CC3C (если она почему-то не сможет участвовать, вместо неё выходит команда, занявшая 4-е место); они играют между собой по круговой системе в один круг. Все четыре команды проходят в следующий этап, плей-офф, который играется по олимпийской системе: 1-я команда автоматически проходит в финал, 2-я команда — в полуфинал, 3-я и 4-я играют в четвертьфинале за выход в полуфинал. В финале две лучшие команды играют финальную серию «до двух побед» (то есть будет играться максимум три матча) за золото, третья и четвёртая команды играют в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1)

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в «медальный» групповой этап

Медальный групповой этап 
Распределение мест для плей-офф

 команда, выходящая напрямую в финальную серию плей-офф «до трёх побед»
 команда, выходящая в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в четвертьфинал плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал. 25 февраля, 9:00

Полуфинал. 25 февраля, 14:00

Финал, матч 1. 25 февраля, 20:00

Матч за 3-е место. 26 февраля, 9:00

Финал, матч 2. 26 февраля, 9:00

Поскольку команда Bern Zähringer SECURITAS Direct выиграла первые два матча финальной серии, третий матч не проводился.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 
 Плейлист «SM Elite 2022» на YouTube (муж. и жен., 41 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022

Спорт в Швейцарии в 2022 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2022 года